Gil Blas bezeichnet:

 Gil Blas, Protagonist eines Romans von Alain-René Lesage, siehe Alain-René Lesage #Geschichte des Gil Blas
 Gil Blas (Zeitschrift), französische Zeitschrift